Savova ist der Familienname folgender Personen:

 Ekaterina Savova-Nenova (1901–1980), bulgarische Malerin
 Elena Vălčova Savova (1918–2011), bulgarische Bibliothekswissenschaftlerin
 Galina Savova (geb. 1940), bulgarische Opernsängerin (Sopran)